Коловский сельсовет — сельское поселение в Советском районе Алтайского края.

Административный центр — село Колово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 424 человека, в том числе 193 мужчины и 231 женщина.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Колово.

Примечания 

Муниципальные образования Советского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края